Termenul Lumina se poate referi la:

 Lumină, radiație electromagnetică de frecvență vizibilă
 Lumina, comună în județul Constanța
 Lumina, localitate în județul Constanța, reședința comunei cu același nume
 Ziarul Lumina, publicație religioasă din România
 Chevrolet Lumina, autovehicul produs de General Motors sub marca comercială Chevrolet

Vezi și 
 Light, sensul în engleză pentru lumină.